Espírito Santo do Pinhal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Espírito Santo do Pinhal (ort), São Paulo, Santo Antônio do Jardim, 
 Espírito Santo do Pinhal (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar